Попков, Виктор:
 Попков, Виктор Алексеевич (1946—2001) — российский журналист, правозащитник.
 Попков, Виктор Ефимович (1932—1974) — советский художник, график.